Peinetas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dipsacus fullonum;
 el nombre común de la planta Erodium ciconium.